

Cinema 
 Qualcosa di sinistro sta per accadere (Something Wicked This Way Comes) – film del 1983 diretto da Jack Clayton

Letteratura 
 Something wicked this way comes – battuta dell'atto IV, scena I di Macbeth di William Shakespeare
 Il popolo dell'autunno (Something Wicked This Way Comes) – romanzo di Ray Bradbury del 1962

Musica 
 Something Wicked This Way Comes – album degli Iced Earth del 1998
 Something Wicked This Way Comes – EP dei Cold del 2000
 Something Wicked this Way Comes – album dei The Herbaliser del 2002
 Something Wicked this Way Comes – brano di  Barry Adamson – Album "Oedipus Schmoedipus" e "Lost Highway OST"

Televisione 
 La forza del male (Something Wicked This Way Comes) – episodio della seconda stagione di Joan of Arcadia
 Bugie (Something Wicked This Way Comes) – episodio della seconda stagione di Ugly Betty